Document Type Definition
 , прилад 
 Канал Дунай — Тиса — Дунай